Yuxi ist der Familienname folgender Personen:

 Yuxi Luo (* 1994), chinesischer Mittelstreckenläufer

Yuxi bezeichnet:

 Yuxi (玉溪市), Stadt in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yuxi (Daozhen) (玉溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Yuxi (Enyang) (渔溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Enyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuxi (Fuqing) (渔溪镇), Großgemeinde der Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Yuxi (Tongnan) (玉溪镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongnan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Yuxi (Yizhang) (玉溪镇), Großgemeinde im Kreis Yizhang in der chinesischen Provinz Hunan
 Yuxi (Shunqing) (渔溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuxi (Shizhong) (玉溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuxi (Qiaonan) (岭西村), Dorf in der Großgemeinde Qiaonan in der chinesischen Provinz Shaanxi